Sandy's Rocket (en Latinoamérica y España El cohete de Arenita) es un episodio de Bob Esponja de la temporada 1.

Sinopsis 
Arenita construye un cohete para ir a la luna, Bob la quiere acompañar, pero Arenita no lo deja porque Bob hace locura de que hay extraterrestres en La Luna (Aunque no hay ninguno). Patricio y Bob Esponja Toman el Cohete y Creen que van a la luna pero llegan a la Tierra, entonces capturan a todos sus conocidos creyendo que son extraterrestres incluyendo a Arenita. después se van de la "Luna" (Tierra) a la Tierra y terminaron aterrizando en la luna y todos dijeron; "Bob Esponja, los extraterrestres queremos hablar contigooo".

Referencias culturales 
 Cuando Patricio está oprimiendo un botón del cohete de Arenita, está jugando un juego, pero se oye un efecto sonoro parecido al de Tetris.
 Cuando Bob y Patricio flotan en el aire, un libro del 2001 aparece. Esto es una referencia a la novela A Space Odyssey de Arthur C. Clark's.
 Cuando Bob captura a su primera presa (Gary), un teletipo en el cohete chasca a uno y se oye un "ding". Este ding era un sonido común en programas de CBS, pero es famoso por ser el ding actual de The Price is Right en la versión estadounidense.
 Cuando Bob Esponja y los habitantes de Fondo de Bikini llegan a la luna, la vista de la Tierra es igual a una fotografía tomada por Apolo 8.

Trivia 
 Cuando Bob y Patricio ya no podían meter gente, estaba lleno, pero escenas después se ve semivacío, luego de que fueron capturados Patricio y Arenita.
 Cuando capturan a Arenita se le ven los ojos y la boca. Pero como usa casco, no se le ven los dientes. Lo mismo pasa con Patricio.
 Cuando Arenita y el cohete aterrizan en la Luna, se ve muy pequeña la Luna, pero cuando vemos la toma de la Tierra desde la Luna se ve normal.
 Este episodio tuvo un libro con un desenlace diferente, en la que Bob había sacado a Patricio y Arenita de los bolsos, luego Arenita conduce el cohete y los ciudadanos de Fondo de Bikini regresan.
 También en la versión del libro, aparece Plankton, mientras estaba robando la fórmula de la cangreburger, fue atrapado (no apareció en TV)
 Cuando Bob y Patricio le disparan a Gary había un marcador que era visible. Pero ya después, el marcador no se ve.
 Mientras Calamardo dormía, dijo: abuela. Puede ser que estaba soñando.
 Es la primera vez en aparecer Plano el lenguado, la segunda fue en el episodio: "El Abusador".

Detalles 
Personajes: Bob Esponja Pantalones Cuadrados, Patricio Estrella, Arenita Mejillas, Gary caracol, Calamardo Tentáculos, Don Cangrejo, Rex (debut), Sra. Puff, Larry Langosta, Plano (cameo y debut), Otros habitantes.

Tiempo:
 10:00 p. m. - Bob se levanta

Lugares: La bovéda de arenita, Escuela de Botes de la Señora Puff, Calle Concha, la Luna.

Episodios de la primera temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 1999